w mitologii greckiej:
 Ankajos – król Tegei w Arkadii; jeden z Argonautów
 Ankajos – Lelegijczyk z Samos; również uczestnik wyprawy Argonautów

Przypisy

Bibliografia